Babięty Wielkie – wieś
 Babięty Wielkie – jezioro